Colostethus alagoanus – gatunek płaza należący do rodziny drzewołazowatych.

Występowanie 
Gatunek ten występuje jedynie w Brazylii (jest więc gatunkiem endemicznym).

Podobnie, jak inne spokrewnione z nim gatunki, preferuje wilgotne nizinne lasy i bagna o świeżej wodzie. Degradacja jego środowiska naturalnego wiąże się z zagrożeniem wyginięcia tego płaza.

Synonimy 
 Allobates alagoanus

Przypisy

Bibliografia 
 Verdade, V., Junca, F.& Freire, E.M.X. 2004.  Colostethus alagoanus.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Pobrano dnia 21 lipca 2007.

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej
Zwierzęta jadowite
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1967 roku

fr:Colostethus alagoanus